Натуральне число 449
 449 рік до нашої ери
 449 рік нашої ери